Эта страница содержит список авиабаз САВВС.

Список авиабаз

См. также 
 Список аэропортов Сирии
 Вооружённые силы Сирии

Примечания 

Военные аэродромы